Příjmení Kolesár nese více různých osobností:

 Anna Kolesárová (1928–1944) – slovenská mučednice čistoty a oběť válečného zločinu spáchaného vojákem Rudé armády
 Jana Kolesárová (* 1976) – slovenská herečka
 Mária Kolesárová (* 1944) – slovenská a československá politička
 Zdeno Kolesár – ergonom